Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 117001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 3 czerwca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

117001-117100

117101-117200

117201-117300

117301-117400

117401-117500

117501-117600

117601-117700

117701-117800

117801-117900

117901-118000

Przypisy 

Lista planetoid 117001-118000